Draghi je italské příjmení. K jeho nositelům patří:
 Antonio Draghi, italský hudební skladatel 
 Giovanni Battista Pergolesi rozený Draghi, italský hudební skladatel
 Mario Draghi, italský premiér